Lateinische Messe kann sich beziehen auf folgende Ausformungen des Römischen Ritus:
 die heilige Messe gemäß dem Missale Romanum von 1570 (siehe "Tridentinischer Ritus") oder einer der nachfolgenden Ausgaben bis einschließlich der Liturgie von 1962, daher auch Tridentinische Messe genannt
 die heilige Messe gemäß dem gegenwärtigen, im Auftrag des Zweiten Vatikanischen Konzils (siehe Liturgiereform) erneuerten und seit 1969 gültigen Missale Romanum, wenn sie in lateinischer anstatt einer lebendigen Volkssprache gefeiert wird